Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–3, 7–6 (8–6) contro Martina Navrátilová e Pam Shriver.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (semifinali)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (terzo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank /  Tanya Harford (semifinali)
n/a

 JoAnne Russell /  Virginia Ruzici (terzo turno) 
 Sylvia Hanika /  Andrea Jaeger (terzo turno) 
 Chris Evert-Lloyd /  Virginia Wade (quarti di finale) 
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1981